Светска лига у ватерполу за жене 2008. је било пето издање светске лиге у организацији ФИНЕ. Завршни турнир је одржан у Санта Круз де Тенерифе у Шпанији од 10. до 15. јуна 2008.

Први круг

Америка 
 и  су се директно пласирале на завршни турнир.

Азија/Океанија 
 Одржан у Тјенцинуу, Кина 

20. мај

22. мај

24. мај

 ОУ - одиграних утакмица, ПО - победа, ПП - победа после петераца, ИП - изгубљених после петераца, И - изгубљених утакмица, ДГ - датих голова, ПГ - примљених голова, ГР - гол-разлика.

Европа 
 Одржана су два мини турнира. Један у Сиракузи, Италија а други у Атини, Грчка.

23. мај

24. мај

25. мај

30. мај

31. мај

1. јун

 Шпанија се пласирала на завршни турнир јер је била домаћин истог.

Завршни турнир 
 Завршни турнир је оржан у Санта Круз де Тенерифе, у Шпанији

Група 

10. јун

11. јун

12. јун

13. јун

14. јун

Утакмица за 5. место 
15. јун

Утакмица за 3. место 
15. јун

Утакмица за 1. место 
15. јун

Коначан пласман

Спољашње везе 
 ФИНА

Светска лига у ватерполу за жене
Ватерполо у Шпанији
Ватерполо у 2008.